Kostrzyn je název více míst v Polsku:

 Kostrzyn (Velkopolské vojvodství) – město v Velkopolském vojvodství, sídlo gminy Kostrzyn
 Kostrzyn nad Odrą – město v Lubušském vojvodství
 Kostrzyn (Mazovské vojvodství) – vesnice v Mazovském vojvodství, část gminy Wyśmierzyce